A lista de sinais de Gardiner é uma lista dos hieróglifos egípcios mais comuns, compilada por Alan Gardiner. É considerada uma referência padrão no estudo dos hieróglifos do Antigo Egito. 

Ela apresenta as formas comuns dos hieróglifos egípcios, e inclui extensas subcategorias e as formas vertical e horizontal de muitos hieróglifos. Também inclui formas com variação de tamanho, a fim de auxiliar na leitura de hieróglifos.  

A lista não cruza os sinais com seus múltiplos significados; uma vez colocados na lista, outros usos significativos podem ser negligenciados. Um exemplo disso é o sinal G16, o ideograma para as Duas Damas, as deusas Nekhbet, como um abutre, e Wadjet, como uma naja. Esse ideograma é listado apenas na lista de pássaros como G16, e relegado na lista de divindades e na lista de répteis. Outras subcategorias incluídas por Gardiner são abreviações e formas personalizadas, e também um subconjunto completo especificamente para o Livro dos Mortos.

Categorias

A. O homem e suas ocupações 

56 sinais (1957: 242 – 247).

B. A mulher e suas ocupações 
7 sinais em Gardiner (Gardiner, 1957: 448).

C. Deidades antropomórficas 
11 sinais (Gardiner, 1957: 448f.) Com a adição de cinco sinais da 19ª Dinastia, C12 Amon, C17 Mont, C18 Tjanen, C19 e C20 Ptah.

D. Partes do corpo humano 
Quantidade prevista: 63

E. Mamíferos 
Quantidade prevista: 34

F. Partes de mamíferos 
Quantidade prevista: 52

G. Pássaros 
Quantidade prevista: 54

H. Partes de pássaros 
Quantidade prevista: 8

I. Animais anfíbios, répteis, etc. 
15 sinais (Gardiner, 1957: 475f).

K. Peixe e partes de peixes 
Quantidade prevista: 7

L. Invertebrados e animais menores 
Quantidade prevista: 7

M. Árvores e plantas 
44 sinais (Gardiner, 1957: 478 – 484).

N. Céu, terra, água 
42 sinais (Gardiner, 1957: 485 – 492). N3 é uma variante, do Reino Antigo, de N2. N11 "lua" tem variantes verticais (crescente e decrescente), N12 é uma variante de N11, da 19ª dinastia.

O. Edifícios, partes de edifícios, etc. 
51 sinais (com variantes, U+13250–1329A).

P. Navios e partes de navios 
Quantidade prevista: 11

P. Móveis domésticos e funerários 
Quantidade prevista: 7

R. Móveis de templos e emblemas sagrados 
Quantidade prevista: 25

S. Coroas, roupas, pautas, etc. 
Quantidade prevista: 45

T. Guerra, caça e abate 
Quantidade prevista: 35

U. Agricultura, artesanato e profissões 
41 sinais.

V. Corda, fibra, cestas, sacos, etc. 
40 sinais (38 em Gardiner, 1957). V39 é o tyet ou "nó de Ísis". V40 é o número 10 em datas.

W. Jarros de pedra e barro 
25 sinais.

X. Pães e bolos 
8 sinais.

Y. Escritos, jogos, música 
8 sinais.

Z. Traços, sinais derivados de figuras geométricas 
11 sinais.

Aa. Não classificados 
31 sinais. 

 Budge, E.A.Wallis,  An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, in Two Volumes, Sir E.A.Wallis Budge, (Dover Publications, Inc. New York), c 1920, Dover Edition, c 1978.  (Large categorized listings of Hieroglyphs, Vol 1, pp. xcvii–cxlvii (97–147) (25 categories, 1000+ hieroglyphs), 50 pp.)
 Gardiner, A. H., Catalogue of the Egyptian hieroglyphic printing type, from matrices owned and controlled by Dr. Alan  (1928).
 Gardiner, A. H., "Additions to the new hieroglyphic fount (1928)", The Journal of Egyptian Archaeology 15 (1929), p. 95.
 Gardiner, A. H., "Additions to the new hieroglyphic fount (1931)", The Journal of Egyptian Archaeology 17 (1931), pp. 245–247.
 Gardiner, A. H., Supplement to the catalogue of the Egyptian hieroglyphic printing type, showing acquisitions to December 1953  (1953).
 Gardiner, A. H., Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd Ed., pub. Griffith Institute, Oxford, 1957 (1 ed. 1927), pp. 438–548 (pdf).
 Wilkinson, Richard,  Reading Egyptian Art, A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture, Richard H. Wilkinson, with 450 Illustrations, (Thames & Hudson Ltd, London), c 1992.

Ligações externas 

 Fontes hieroglíficas 
 Khemet.de sobre Gardiner 
Listas de linguística
Transliteração
Hieróglifos egípcios